How It Ends steht für:

 How It Ends (Album), das vierte Studioalbum von DeVotchKa
 How It Ends (Film), ein Action-Thriller von David M. Rosenthal aus dem Jahr 2018